Festividade de São Benedito, popularmente chamado de Marujada de São Benedito, é um festejo popular celebrado no período de 18 à 26 de dezembro, desde 1798 em homenagem a São Benedito, no município brasileiro de Bragança (estado do Pará), promovida pela associação "Irmandade da Marujada de São Benedito" com a Diocese de Bragança. Que segundo a pesquisa "Data folha G1" que a partir de 2018 o numero de fiéis ultrapassou o Círio de Nazaré.

Na Festividade destaca-se a marujada, folguedo constituído, em sua maioria, por mulheres, que saem em procissão pela cidade, em homenagem ao santo finalizando a festividade com a imagem sendo levada pelos devotos até a igreja de São Benedito. Geralmente usando: blusa branca, faixa de fita vermelha, uma rosa de tecido, saia rodada comprida vermelha ou branca e, chapéu enfeitado com fitas e plumas.

Na alvorada, ocorre uma missa campal realizada em frente à Igreja de São Benedito, no município de Bragança. Chamando os devotos e as comitivas de esmolações; três grupos de rezadores que peregrinam com a imagem do santo por quase 8 meses pelas casas da região bragantina.

Também fazem parte dos festejos, no período de 18 à 26 de dezembro, o leilão, a procissão na cidade e a cavalhada, onde os cavaleiros disputam argolas vermelhas e azuis, vencendo quem obtiver o maior número de argolas.

A organização da festa é por conta da capitoa, o cargo mais alto na hierarquia da marujada, que exerce o cargo até a morte. Esta elege outra integrante para ser a subcapitoa, que a substitui em casos de renúncia ou morte.

Na procissão é usada uma réplica da imagem, original de São Benedito, que possui 154 anos. Contrária à da capital.

Danças 
Durante a celebração, sete tipos de danças são executadas, além do xote bragantino, também se dança a roda, o retumbão, o chorado, a mazurca, a valsa e o bagre.

Ligações externas 
 Website Oficial

Sao Benedito Braganca
Música do Pará
Bragança (Pará)
Dança do Brasil